Гоце Ангеличин Жура () е историк на изкуството и археолог от Северна Македония. Известен е с проучванията си на пещерните църкви и монашеските обители в Охридския и Преспанския регион.

Биография 
Роден е в 1951 година в Охрид, където получава основно и средно образование. Брат е на Владимир Ангеличин Жура. Завършва с първото поколение Философския факултет на Скопския университет, група за история на изкуството с археология. Работи в Институт за защита на паметниците на културата и Народен музей в Охрид от 1980 година до пенсионирането си в 2015 година като съветник консерватор и историк на изкуството. Ангеличин-Жура е пръв изследовате на църквите от османско време в района на Преспа.

Автор е на 20 книги и монографии и общо 50 научни труда.

Умира на 1 април 2019 година в Охрид.

Библиография 
 Монографии
 Страници од историјата на уметноста во Охрид и охридско (XV –XIX век), Охрид 1997;
 Пештерните цркви на брегот на Охридското Езеро, Охрид 2000;
 Пештерните цркви во охридско-преспанскиот регион (Р. Македонија, Р. Албанија, Р. Грција),Охрид 2005;
 Охридски митрополитски кодекс /коавтор/, Охрид 2005;
 Христијански храмови и свети места во охридско, Охрид 2007;
 Поглавари на Охридската црква, Охрид 2008;
 Црквата Света Богородица, с. Велестово, Охрид 2008.

 Статии
 Прилог кон проучување на охрискиот иконопис од XVII и XVIII век, Ликовна уметност, Друштво на Историчари на уметност на Македонија, 10-11 (1983 -84), Скопје 1985;
 Некои согледувања за црковните споменици од XIX до XX век во охридскиот крај, Ликовна уметност, Друштво на Историчари на уметност на Македонија, 12-13, Скопје 1987;
 Црквата „Св.Ѓорѓи“ во с. Врбјани - охридско, Лихнид, бр. 6, Охрид 1988;
 Приказ на охридски икони од поствизантискиот период, Културно наследство, XII – XIII, Скопје 1988;
 Документи за црковните енории во Охрид од крајот на XVII век, Гласник на ИНИ, год. XXXVI, бр.1-2, Скопје 1992;
 Богородичината црква во с. Турје, охридско, Зборник Н. С., бр. 1, Музеј на Македонија, Скопје 1993;
 Уште едно необјавено иконописно дело на зографот Димитар, Светиклиментово слово, Црковен Алманах, Охрид, 1994;
 Новооткрита пещерна църква на брега на Охридското езеро, Списание за изобразително изкуство / ИЗКУСТВО АРТ/, София, бр. 18, 1994;
 Новооткриени средновековни портрети на св. Наум Охридски и охридскиот архиепископ Прохор, Културен живот, бр. 1-2, Скопје 1995;
 Ѕвоно со ликот на Св. Наум, Македонија, Илустрирано списание на Матица на иселениците од Македонија, бр. 5О4, IV, Скопје 1995;
 Краток опис на иконата „Пресвета богородица со Христос“, Пелагонитиса, / Списание за православна вера,култура, образование и уметност/година прва, бр. 1, Битола 1996;
 Црквата „Св. Богородица пречиста – Келија“ с. Велмеј – охридско, Културно наследство, 19-2о-21/1992-93-94/, Скопје 1996;
 Иконата на Свети Јован Претеча од црк. Св. Ѓорѓи во Охрид, Пелагонитиса…. бр.3-4, Битола, 1997;
 Ликот на Свети Климент Охридски во пештерската црква „Рождество Богородичино“ во манастирскиот комплекс Калишта, ICOM, Меѓународен совет на музеите, MUSEOLOGICA, 56, Скопје 2001;
 Топографија на христијанските сакрални објекти во Охридскиот регион, Пелагонитиса... год. VIII, бр. 13-15, Битола 2003;
 Претстави на локални светители во Москополските цркви Св. Никола и Св. Атанасиј, Симпозиум 1ОО години од прокламирањето на имеријалниот акт ИРАДЕ, Битола 2005;
 Пештерските цркви во Охридско-преспанскиот регион, Зборник Радова, 4, Ниш 2006;
 Непознати ликови на Свети Климент во средновековните цркви, Прва научна средба, Св. Климент Охридски, живот-дејност, НУБ, Скопје 2007;
 Нов археолошки налаз у Охриду, дали је откривен катедрални храм Самуилове Патријаршије? Зборник Матице Српске за ликовне уметности, Нови Сад 2008
 Црквата Светите 40 маченици во Охрид, Диана, оделење за превентивну заштиту – Народни музеј у Београду, број 12, 2008
 Два прилога за познавање на поствизантиската уметност во охридско-преспанскиот регион, Културно наследство, 34, Скопје 2008
 Мистиката на пештерните храмови во охридско-преспанскиот регион, Македонски фолклор, година XXXIV, број 65, Скопје 2008
 Ликови на светители во москополски цркви (Р.Албанија), ПАТРИМОНИУМ.МК. Списание за културно наследство, година 2, број 3-4, 5-6, Скопје 2009

Бележки 

Северномакедонски археолози
Северномакедонски историци
Югославски историци
Родени в Охрид
Починали в Охрид
Възпитаници на Скопския университет